Humberto Correa ist der Name folgender Personen:
  
*Humberto Correa (Musiker) (1904–1964), uruguayischer Gitarrist und Tangokomponist, Autor und Schauspieler.
Humberto Correa Labra (1904–1987), chilenischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker